Monizia es un género monotípico de planta herbácea perteneciente a la familia Apiaceae. Su única especie es: Monizia edulis, es originaria de Madeira.

Descripción
Monizia edulis es también conocida como la zanahoria de roca, se asemeja a una zanahoria arborescente grande que puede ser comestible.

Está muy amenazada con la extinción en su hábitat natural, que ocurre de forma natural en los acantilados rocosos de la isla de Madeira (hasta los 1500 m) y Deserta Grande (hasta los 300 metros). Se supone que se ha extinguido en las islas Salvajes, quedando en las Islas Desertas y Porto Santo.
Referencias

Taxonomía 
Monizia edulis fue descrita por  Richard Thomas Lowe y publicado en Hooker's J. Bot. Kew Gard. Misc. 8: 295. 1856

Referencias

Enlaces externos

Daucinae
Flora de Madeira
Plantas descritas en 1856
Plantas descritas por Lowe